Reyero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Reyero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Reyero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar